Osoby o tym nazwisku:
 Paweł Kołudzki – katolicki duchowny i urzędnik
 Walenty Kołudzki – polski urzędnik